Drake puede referirse a:

Apellidos 

 Abraham Drake (1715-1781), oficial militar estadounidense.
 Alfred Drake (1914-1992), actor estadounidense.
 Alfred George Drake (1894-1915), soldado británico.
 Arnold Drake, escritor de cómics estadounidense.
 Bruce Drake (1905-1983), entrenador de baloncesto estadounidense.
 Charles Drake (1917-1994), actor estadounidense.
 Charles George Drake (1920–1998), neurocirujano canadiense.
 Charlie Drake (n. 1925), actor británico.
 David Drake (n. 1945), escritor de ciencia-ficción y fantasía estadounidense.
 Edwin Drake (1819-1880), perforador de petróleo estadounidense.
 Emmanuel Drake del Castillo (1855-1904), botánico francés de origen español cuya abreviatura es Drake.
 Francis Drake (1543-1596), corsario y circunnavegante inglés.
 Frank Drake (1930-2022), astrónomo y astrofísico estadounidense que elaboró la ecuación de Drake.
 Gabrielle Drake (n. 1944), actriz británica.
 George Burton Drake (1876-1942), paisajista y pastor estadounidense.
 Howard Drake, diplomático británico .
 James Drake (1850–1915), político australiano.
 Jay Drake (n. 1969), conductor de coches de carreras estadounidense.
 Jessica Drake, actriz pornográfica americana.
 Jim Drake, uno de los primeros windsurfistas.
 Joseph Rodman Drake (1795–1820), poeta estadounidense.
 Markus Drake, político finés.
 Nathan Drake (1766-1836), médico y ensayista británico.
 Nathan Drake (artista) (1728-1778), artista británico, padre del anterior (Nathan Drake).
 Nick Drake (1948–1974), cantante y compositor británico.
 Ted Drake (1912-1995), jugador de cricket y fútbol británico.
 Thelma Drake (n. 1949), política americana.
 Tom Drake (1918-1982), actor estadounidense.

Nombres y seudónimos 

 Drake (músico), nombre artístico de Aubrey Drake Graham (n. 1986), rapero canadiense radicado en Estados Unidos.
 Drake Bell (n. 1986), músico, cantautor y actor estadounidense
 Drake Berehowsky (n. 1972), jugador de hockey canadiense.
 Drake Ducker (n. 1989), interpretó a Caponata en Barrio Sésamo en torno a 1995
 Enzo Ferrari corredor de coches italiano, y fundador del renombrado equipo de carreras Ferrari, apodado 'Drake'.
 Drake Hogestyn (n. 1953), actor de culebrones estadounidense.

Criaturas ficticias y personajes 

 Drake, un Comandante en Advance Wars.
 Frank Drake, un personaje de Marvel Comics.
 John Drake, un personaje de Danger Man.
 Soldado M. Drake, un marine colonial personaje de la película Aliens.
 Paul Drake, un personaje de Perry Mason.
 Bobby Drake (alias Iceman), un personaje de Marvel Comics
 Tim Drake (el tercer y actual Robin), un personaje de DC Comics.
 Drayk, una criatura en la serie Geneforge.
 Drake, el mayordomo del Sr. Warbucks en el musical Annie.
 The Drake, un personaje menor de Seinfeld.
 Capitán Drake, un capitán de la armada rebelde en W.I.T.C.H..
 Sobrenombre de Drácula en la película Blade: Trinity.
 Doofus Drake
 Drake Mallard
 Downy O'Drake
 Drake Demond, personaje de Charmed (season 7).
 Nathan Drake, protagonista de la serie de videojuegos Uncharted.
 Vera O'Drake
 Ludwig Von Drake
 Drake Parker, Protagonista de la serie Drake y Josh.
 Drake, del Grupo Naranja y Drake, de la Ëlite. Four/Alto Mando, dos personajes del anime y de los juegos Pokémon.
 CeCe Drake, personaje secundario de Pretty Little Liars.

Lugares

Ciudades y áreas geográficas 

 Drake, Dakota del Norte, ciudad de los Estados Unidos.
 Drake, Saskatchewan, ciudad de Canadá.
 Pasaje de Drake o Paso Drake entre el Cabo de Hornos y la Antártida. 
 Isla de Drake en Plymouth Sound.
 Drake, Costa Rica, pueblo y playa de importancia turística del sur de Costa Rica.
 Bahía Drake, bahía situada en Costa Rica.
 Canal de Drake, en las Islas Vírgenes Británicas.

Estadios 

 Clare Drake Arena en Edmonton, Alberta, Canadá.
 Drake Stadium en Des Moines, Iowa, Estados Unidos.

Compañías 

 Drake's, compañía panificadora.
 R. L. Drake Company, fabricante de equipos de radio.

Hoteles 

 Hotel Drake en Chicago, Illinois, Estados Unidos.
 Hotel Drake en Toronto, Ontario, Canadá.

Juegos de ordenador 

 Drake de los 99 Dragones
 Drakes, una moneda en los juegos de rol por ordenador The Elder Scrolls III: Morrowind y IV: Oblivion.

Películas y espectáculos 

 Drake & Josh, una popular comedia americana.
 Vera Drake, película británica dirigida por Mike Leigh.

Barcos 

 Crucero clase Drake
 Drake, un barco de la Armada Inglesa del siglo XVII, clase sexta, capitaneado en 1688 por John Tyrrell.

Otros 

 Ecuación de Drake, una fórmula especulativa para el número de civilizaciones de nuestra galaxia con las que seríamos capaces de comunicarnos.
 Universidad de Drake en Des Moines, Iowa, Estados Unidos, y sus equipos deportivos, los Drake Bulldogs.
 Regimiento de Milicia de Drake, unidad de milicia de New Hampshire durante la Guerra de Independencia.
 Dapper Drake, el nombre en clave para la versión 6.06 de la distribución Ubuntu de Linux, publicada en junio de 2006.